Jaffe est un patronyme porté par :

 Les membres de la famille de rabbins Jaffe
 Charles Jaffe (vers 1879-1941), un joueur d'échecs américain
 David Jaffe (1971-) est un concepteur de jeux américain
 Eli Jaffe (1953-) est un compositeur et chef d'orchestre israélien, en particulier de musique juive et yiddish.
 Laurinda Jaffe (née en 1952), biologiste américaine
 Marielle Jaffe (1989-) est un mannequin et actrice américaine
 Michele Jaffe (1970-) est une romancière américaine
 Rona Jaffe (1931-2005), romancière américaine 
 Sam Jaffe (1891-1984) est un acteur américain
 Sam Jaffe (1901-2000) est un producteur américain
 Shirley Jaffe (1923-2016) est une peintre américaine
 Stanley R. Jaffe (1940-) est un producteur américain
 Taliesin Jaffe (1977-), doubleur, acteur et scénariste américain

Homonymie de patronyme
Patronyme juif